Llewelyn correspond, en gallois, au prénom Louis (une des formes françaises du prénom germanique Hlodovic). Llywelyn est un nom propre, pouvant désigner :

Patronyme 

 Llywelyn ap Seisyll (974 - 1023), roi de Gwynedd et Deheubarth
 Gruffydd ap Llywelyn (1000 - 1063), unificateur du Pays de Galles
 Llywelyn le Grand (1173 - 1240), roi de Gwynedd
 Gruffydd ap Llywelyn Fawr (1200 - 1244), fils illégitime du précédent
 Dafydd ap Llywelyn (1211 - 1246), premier Prince de Galles
 Llywelyn le Dernier (1228 - 1282), dernier roi du Pays de Galles indépendant
 Gwenllian ferch Llywelyn (1282 - 1337), seule descendante connue du précédent
 Llywelyn Goch ap Meurig Hen (v. 1330 - v. 1390), barde de langue galloise
 Carmen Llywelyn, actrice américaine contemporaine

Toponyme 

 Carnedd Llywelyn, montagne du Pays de Galles

Voir aussi